Борис Петрович Гущин (1919—1991) — полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Борис Гущин родился 1 марта 1919 года в деревне Кошели Остахновского сельсовета Минецкой волости Боровичского уезда Новгородской губернии в рабочей семье. В 1937 году окончил школу № 3 в рабочем посёлке Кондрово Западной области и был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году он окончил Краснодарское военное авиационное училище штурманов. С июля 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Летал штурманом в составе экипажа самолёта «Ил-4» под командованием дважды Героя Советского Союза Василия Осипова.

К апрелю 1943 года гвардии капитан Борис Гущин был штурманом звена 5-го гвардейского авиаполка 50-й авиадивизии 6-го авиакорпуса дальнего действия. К тому времени он совершил 217 боевых вылетов на бомбардировку скоплений вражеских войск и военных объектов в глубоком вражеском тылу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 года гвардии капитан Борис Гущин был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1754.

Всего за время войны совершил 302 боевых вылета, конец войны встретил в должности штурмана эскадрильи. После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. В 1947 году он окончил курсы усовершенствования командиров и штурманов эскадрилий, после чего служил в авиации Военно-морского флота СССР. В 1962 году в звании полковника Гущин был уволен в запас. Проживал в Гомеле, работал в РСУ Гомельского облбытуправления. Скончался 26 апреля 1991 года.

Был награждён тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также шестнадцатью медалями.

Бюст Гущина установлен в городе Быхов Могилёвской области Белоруссии.

Примечания

Литература 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Участники Краснодарской наступательной операции